Cordeirensi – abitanti di Cordeiro
Cordeirensi – abitanti di Cordeiros